Neculae este un nume de botez masculin românesc care se poate referi la:

 Neculae Lupu
 Neculae Pop
 Neculae Radu

Vezi și 
 Nicolae (nume)
 Necula (nume de familie)